Фіте́ція (Phytoecia Dejean, 1835) — рід жуків з родини Вусачів.

Опис 
Надкрила не широкі, помітно витягнуті, в однорідному опушені або з яскравими (не волосяним) малюнком або металево-блискучі.

Систематика 
У складі роду розрізняють кілька підродів:

Підрід Пілемія  
Pilemia Fairmaire, 1863
 Phytoecia angusterufonotata (Pic, 1952)
 Phytoecia annulata Hampe, 1852
 Phytoecia breverufonotata (Pic, 1952)
 Phytoecia griseomaculata (Pic, 1891)
 Phytoecia halperini Holzschuh, 1999
 Phytoecia hirsutula (Frölich, 1793)
 Phytoecia serriventris Holzschuh, 1984 
 Phytoecia smatanai Holzschuh, 2003
 Фітеція тигрова Phytoecia tigrina Mulsant, 1851
 Phytoecia vagecarinata (Pic, 1952)

Підрід Мусарія  
Musaria Thomson, 1864
 Фітеція споріднена Phytoecia affinis (Harrer, 1784) 
 Фітеція анатолійська Phytoecia anatolica Fuchs & Breuning, 1971 
 Phytoecia argus (Frölich, 1793) 
 Phytoecia astarte Ganglbauer, 1885 
 Фітеція головата Phytoecia cephalotes Küster, 1846 
 Фітеція Фальдемана Phytoecia faldermanni Faldermann, 1837 
 Фітеція курдистанська Phytoecia kurdistana Ganglbauer, 1883 
 Фітеція крапчаста Phytoecia puncticollis Faldermann, 1837 
 Фітеція червонокрапчаста Phytoecia rubropunctata (Goeze, 1777) 
 Фітеції Тюрка Phytoecia tuerki Ganglbauer, 1884 
 Фітеція волзька Phytoecia volgensis Kraatz, 1883 
 Фітеція Ваханроя Phytoecia wachanrui Mulsant, 1851 Phytoecia affinis (Harrer, 1784)

Підрід Новомусарія 
Neomusaria Plavilstshikov, 1928
 Phytoecia adusta Reitter, 1889 
 Phytoecia balcanica (Frivaldsky, 1835) 
 Phytoecia latepubens (Pic, 1926) 
 Phytoecia merkli Ganglbauer, 1884 
 Phytoecia pauliraputii (Sama, 1993) 
 Phytoecia salvicola Holzschuh, 1989 
 Phytoecia suvorovi Pic, 1905 
 Phytoecia waltli (Sama, 1991)

Підрід Несправжньомусарія 
Pseudomusaria Pic, 1900

 Phytoecia farinosa Ganglbauer, 1885

Підрід Фітеція  
Phytoecia Dejean, 1835
 Phytoecia acridula Holzschuh, 1981 
 Phytoecia aenigmatica Sama, Rapuzzi & Rejzek, 2007 
 Phytoecia algerica Desbrochers, 1870 
 Phytoecia annulicornis Reiche, 1877 
 Phytoecia asiatica Pic, 1891 
 Phytoecia behen Sama & Rejzek, 1999 
 Phytoecia bodemeyeri Reitter, 1913 
 Phytoecia caerulea (Scopoli, 1772) 
 Phytoecia centaureae Sama, Rapuzzi & Rejzek, 2007 
 Phytoecia coeruleomicans Breuning, 1946 
 Phytoecia croceipes Reiche, 1858 
 Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) 
 Phytoecia delagrangei (Pic, 1891) 
 Phytoecia erivanica Reitter, 1899 
 Phytoecia erythrocnema Lucas, 1849 
 Phytoecia ferrea Ganglbauer, 1887 
 Phytoecia flavipes (Fabricius, 1801) 
 Phytoecia gaubilii Mulsant, 1851 
 Phytoecia geniculata Mulsant, 1863 
 Phytoecia gougeleti Fairmaire, 1880 
 Phytoecia icterica (Schaller, 1783) 
 Phytoecia kabateki Sama, 1996 
 Phytoecia katarinae Holzschuh, 1974 
 Phytoecia manicata Reiche & Saulcy, 1858 
 Phytoecia mongolorum Namhaidorzh, 1979 
 Phytoecia nausicae Rejzek & Kakiopoulos, 2004 
 Phytoecia nepheloides Sama, 1997 
 Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) 
 Phytoecia pici Reitter, 1892 
 Phytoecia pubescens Pic, 1895 
 Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) 
 Phytoecia rabatensis Sama, 1992 
 Phytoecia rebbeccae (Sama & Rejzek, 2002) 
 Phytoecia rufipes (Olivier, 1795) 
 Phytoecia rufiventris Gautier des Cottes, 1870 
 Phytoecia rufovittipennis Breuning, 1971 
 Phytoecia sibirica (Gebler, 1842) 
 Phytoecia sikkimensis Pic, 1907 
 Phytoecia stenostoloides Breuning, 1943 
 Phytoecia subannularis Pic, 1901 
 Phytoecia tenuilinea Fairmaire, 1877 
 Phytoecia tirellii Luigioni, 1913 
 Phytoecia truncatipennis Pic, 1919 
 Phytoecia vaulogeri Pic, 1892 
 Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) 
 Phytoecia vulneris Aurivillius, 1923

Підрід Цинктофітеція 
Cinctophytoecia Breuning, 1947
 Phytoecia albosuturalis Breuning, 1947 
 Phytoecia cinctipennis Mannerheim, 1849 
 Phytoecia guilleti Pic, 1906 
 Phytoecia kukunorensis Breuning, 1943 
 Phytoecia punctipennis Breuning, 1947 
 Phytoecia sareptana Ganglbauer, 1888 
 Phytoecia testaceolimbata Pic, 1933

Підрід Фульґофітеція 
Fulgophytoecia Pic, 1900
 Phytoecia circumdata Kraatz, 1882 
 Phytoecia pilosicollis Holzschuh, 1981 
 Phytoecia valentinae Skrylnik, 2010

Підрід Блепісаніс 
Blepisanis Pascoe, 1866

Підрід Псевдоблепісаніс 
Pseudoblepisanis Breuning, 1950

Підрід Кардонія 
Cardoria Mulsant, 1863

Підрід Епіґленея 
Epiglenea Bates, 1884

Підрід Геладія 
Helladia Fairmaire, 1864

Підрід Мімокоптосія 
Mimocoptosia Breuning & Villiers, 1972

Підрід Псевдокоптосія 
Pseudocoptosia Pic, 1900

Підрід Піґоптосія 
Pygoptosia Reitter, 1895

Підрід Опсилія 
Opsilia Mulsant, 1863
 Phytoecia aspericollis (Holzschuh, 1981)
 Phytoecia badenkoi (Danilevsky, 1988)
 Phytoecia bucharica (Breuning, 1943)
 Phytoecia chinensis (Breuning, 1943)
 Фітеція зеленкувата Phytoecia caerulescens (Scopoli, 1763)
 Phytoecia irakensis(Breuning, 1967)
 Phytoecia longitarsis(Reitter, 1911)
 Phytoecia malachitica (Lucas, 1849)
 Phytoecia molybdaena (Dalman, 1817)
 Phytoecia  prasina (Reitter, 1911)
 Phytoecia schurmanni (Fuchs, 1971)
 Phytoecia transcaspica (Fuchs, 1955)
 Phytoecia uncinata (W. Redtenbacher, 1842)
 Phytoecia varentzovi (Semenov, 1896)

Примітки 

Роди вусачів
Фітеціні